Tribo, uma forma de organização social
Tribo urbana
Tribo (biologia) - conceito biológico
Tribos (programa de televisão) - no Multishow
Tribos (jogo)

Desambiguação